Ранчо лас Маргаритас има више значења:

 Ранчо лас Маргаритас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лас Маргаритас (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Маргаритас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо лас Маргаритас (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику